Huder steht für:

 Huder (Yakeshi) (库都尔镇), eine Großgemeinde der Stadt Yakeshi im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China
 Huder (Berg), ein Gipfel der Tegernseer Berge

Huder ist der Familienname folgender Personen:

 Jachen Huder (1922–2008), Schweizer Bauingenieur und Hochschullehrer
 Maria Huder (1907–1972), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Walter Huder (1921–2002), deutscher Germanist, Slawist, Kulturhistoriker und Philosoph